Mustametsa (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Mustametsa (Peipsiääre), een plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa